Банковци:

 Банковци — село в Габровской области Болгарии.
 Банковци — населённый пункт в общине Црна-Трава, Ябланичский округ, Сербия.
 Банковци — населённый пункт в общине Зденци, Вировитицко-Подравинская жупания, Хорватия.
 Банковци — населённый пункт в составе города Пожега, Пожегско-Славонская жупания, Хорватия.